Pseudolernentoma – rodzaj widłonogów z rodziny Chondracanthidae. Nazwa naukowa tego rodzaju skorupiaków została opublikowana w 2003 roku przez hiszpańskich biologów Jordiego Luque i Artura Alvesa.

Gatunki
Pseudolernentoma brasiliensis Luque & Alves, 2003

Przypisy 

Chondracanthidae